Никола́й Фёдорович Старико́в () — советский военнослужащий, младший сержант, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Николай Фёдорович Стариков родился 5 декабря 1923 года в деревне Назарьево ныне Чернского района Тульской области в крестьянской семье. Русский. Окончил «семилетку» (семилетнюю школу).

 февраль 1942 года — призван в Красную Армию
 с 18 февраля этого же года – в действующей армии.
 младший сержант;
 командир отделения управления 1-й батареи 373-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона (240-я Киевско-Днепровская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, 50-й стрелковый корпус, 40-я армия, 2-й Украинский фронт)
 Николай Фёдорович воевал на Брянском, Воронежском (с 20 октября 1943 года – 1-й Украинский) и 2-м Украинском фронтах.
 Он принимал участие в:
 Воронежско-Касторненской наступательной операции,
 сражении на Курской дуге,
 освобождении Левобережной Украины,
 битве за Днепр,
 наступательных операциях:
 Киевской,
 Житомирско-Бердичевской,
 Уманско-Ботошанской,
 Ясско-Кишиневской,
 Дебреценской,
 Будапештской,
 Братиславско-Брновской.
 В боях был трижды ранен.

Подвиги 
 В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции с 25 декабря 1943 года по 1 января 1944 года заряжающий Н.Ф. Стариков, четко выполняя свои обязанности, обеспечил бесперебойную стрельбу орудия. Артиллеристы уничтожили 2 пулемета, 5 автомашин и 20 солдат противника. Под огнем воинов противник вынужден был бросить 9 исправных автомашин, которые были захвачены нашими подразделениями.
 Приказом командира 240-й стрелковой дивизии от 22 января 1944 года ефрейтор Стариков Николай Фёдорович награжден орденом Славы 3-й степени.
 В начале Корсунь-Шевченковской наступательной операции 240-я стрелковая дивизия вела ожесточенные бои в районе села Цибулев (ныне поселок городского типа Монастырищенского района Черкасской области, Украина). Н.Ф. Стариков, обеспечивая ведение огня орудием, под огнем противника действовал хладнокровно и уверенно. Противотанкисты подбили 2 танка, уничтожили бронетранспортер, миномет, пулемёт и до 40 солдат противника.
 Приказом командующего 40-й армией от 14 апреля 1944 года ефрейтор Стариков Николай Фёдорович награжден орденом Славы 2-й степени.
 В дальнейшем, Н.Ф. Стариков был назначен командиром отделения управления 1-й батареи в этом же дивизионе.
 С началом Ясско-Кишиневской наступательной операции 20 августа 1944 года 240-я стрелковая дивизия вступила в бой западнее населенного пункта Солонец (ныне коммуна Тодирешть жудеца Сучава, Румыния). Н.Ф. Стариков находился на наблюдательном пункте и принимал участие в управлении огнем дивизиона. Осколками вражеского снаряда был ранен командир отделения управления дивизиона и перебита линия связи с огневой позицией. Н.Ф. Стариков вынес раненого из-под огня и восстановил нарушенную связь. В ходе боя неоднократно устранял повреждения телефонной линии, обеспечив постоянное управление огневыми подразделениями.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество младший сержант Стариков Николай Фёдорович награждён орденом Славы 1-й степени.

После войны 
 1945 год — демобилизован; вернулся в свою деревню; работал в колхозе.
 1969 год — переехал в город Тула. Работал в органах внутренних дел (в отделе охраны РОВД).

Николай Фёдорович скончался 15 июня 1993 года; похоронен на кладбище №1 в Туле.

Награды 
 Полный кавалер ордена Славы
 орден Славы 3 степени: указ от 22.01.1944; орден N° 50643
 орден Славы 2 степени: указ от 14.04.1944; орден N° 1797
 орден Славы 1 степени: указ от 24.03.1945; орден N° 496
 11.03.1985 — Стариков Николай Фёдорович был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы, № 2167 в списке.

Литература 
 Аполлонова А.М., Попов В.В. Солдатская слава туляков. 2-е изд. Тула, 1981.
 Документы на сайте «Подвиг народа».
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней: краткий биографический словарь – Москва, 2000.

Ссылки 
 Стариков, Николай Фёдорович
 Стариков, Николай Фёдорович